D71 peut faire référence à :
 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Volunteer (D71), un destroyer de la Royal Navy ;
 Route départementale 71, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres